

Sigle 
 The Longest Journey  – un videogioco per PC

Codici 
 TLJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tatalina (Alaska) (Stati Uniti)

Persone 
TLJ – Acronimo con cui è conosciuto l'attore Tommy Lee Jones